A Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB) é uma associação brasileira, estabelecida como uma entidade civil de direito privado.

Fundada em 16 de Julho de 1963, encontra-se instalada em sede própria, na cidade e estado do Rio de Janeiro, contando com:

 Museu da FEB ("Casa da FEB");
 Auditório e Sala de Congraçamento dos Veteranos (militares da ativa e da reserva do Exército Brasileiro, do 1º Grupo de Caça e da Esquadrilha de Ligação e Observação que combateram com os Aliados na Campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial); e
 Biblioteca e Museu de Imagem e de Som.

Conta ainda com trinta e oito Seções Regionais em quase todos os estados do país.

Sem fins lucrativos, é considerada como de Utilidade Pública Estadual e Federal, esta última por Decreto de 12 de novembro de 1985. Congregava, à época de sua fundação, cerca de quatorze mil associados, número reduzido atualmente a cerca de quatro mil em função do falecimento dos veteranos.

Dentre as suas finalidades estatutárias, destacam-se:

 Cultuar a Memória da Força Expedicionária Brasileira, reverenciar os seus heróis e comemorar as datas dos seus principais sucessos em solo italiano,
 Manter o Museu da FEB e a sua reserva técnica;
 Realização palestras e apresentações aos visitantes do Museu e Biblioteca, a unidades educacionais, museus e bibliotecas e, principalmente, a organizações militares.
 Promover iniciativas e projetos que compreendem a Assistência Social aos Veteranos da FEB e seus familiares.

Ligações externas 
 Página na Web
 Boletim ANVEFB Abril 2007

Organizações de profissionais do Brasil
Brasil na Segunda Guerra Mundial
Força Expedicionária Brasileira